Михаи́л Ма́рченко: Марченко, Михаил Аверьянович (род. 1934) — Герой Социалистического Труда.
 Марченко, Михаил Александрович (род. 1982) — российский политический деятель, член Совета Федерации.
 Марченко, Михаил Иванович (1902—1983) — советский учёный-историк, ректор Львовского университета.
 Марченко, Михаил Николаевич (1940—2021) — российский правовед, профессор.